Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Домініка Цібулкова.

Агнешка Радванська виграла титул, у фіналі перемігши Белінду Бенчич з рахунком 6-2, 6-2.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал
| team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Каролін Возняцкі
|RD1-score1-1=2
|RD1-score1-2=4
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=8
|RD1-team2= Белінда Бенчич
|RD1-score2-1=6
|RD1-score2-2=6
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=7
|RD1-team3=

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2015
Toray Pan Pacific Open Singles